Полибино — название населённых пунктов:

Россия

См. также 

 Полибинское